

Araldica 
 Sbarra – termine utilizzato in araldica per indicare la pezza onorevole che scende, nello scudo, da destra, diagonalmente, a sinistra

Persone 
 Daniel Sbarra (1952) – chitarrista argentino
 Francesco Sbarra (1611-1668) – drammaturgo italiano
 Galliano Sbarra (1915-1987) – attore italiano
 Gianni Sbarra (1929-2015) – scenografo italiano
 Joe Sbarra (1998) – calciatore inglese
 Luigi Sbarra (1960) – sindacalista italiano
 Roberto Sbarra (...–...) – calciatore argentino
 Stefano Sbarra (1961) – ex cestista e dirigente sportivo italiano

Sport 
 Sbarra – attrezzo della ginnastica artistica maschile